John Bell peut désigner :
 John Bell (mort en 1556), religieux anglais ;
 John Bell D.D., directeur du Jesus College, Cambridge 1579-1589 en Angleterre ;
 John Bell (1691-1780), voyageur, ambassadeur et médecin écossais ;
 John Bell (1718-1774), joueur britannique de cricket ;
  (1745-1831), éditeur anglais ;
 John Bell (1763-1820), chirurgien écossais, frère de Charles Bell ;
 John Bell (1765-1836), homme politique américain, gouverneur du New Hampshire ; 
 John Zephaniah Bell (1794-1883), peintre écossais ;
 John Bell (1796-1869), homme politique, procureur, et planteur américain ;
 John Bell (1799-1868), explorateur américain ;
 John Bell (?-1860), aventurier irlandais ;
 John Bell (1811-1895), graveur anglais du Etcher Club ;
 John Graham Bell (1812-1899), ornithologiste américain ;
 John Howatt Bell (1846-1929), homme politique canadien, premier ministre de la province de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 John Bell (1848-1854), lieutenant-gouverneur de Guernesey ;
 John Calhoun Bell (1851-1933), homme politique américain ;
 John Bell (1853-1916), joueur international anglais de rugby à XV ;
 John Bell (1871-1934), écrivain écossais ;
 John Bell (1882-?), joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Stewart Bell (1928-1990), physicien britannique associé aux inégalités de Bell ;
 John Bell (1940-), acteur et cinéaste australien ;
 John Lane Bell (1945-), philosophe et logicien canadien ;
 John Bell (1949-), personnalité religieuse écossaise ;
 John Bell (1952-), historien, archiviste et écrivain canadien ;
 John Bell (1962-), guitariste et chanteur américain ;
 John Bell, créateur d'effets spéciaux ;
 John Bell (1997-), acteur écossais ayant joué dans les films La Colère des Titans et Le Hobbit.